Книпер — фамилия.

Известные носители:

 Книпер, Анна Васильевна (1893—1975) — русская поэтесса и художница.
 Книпер, Вилим Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 1714 (700); 8 января 1807.
 Книпер, Вилим Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 1714 (700); 8 января 1807.
 Книпер, Карл — русский театральный деятель второй половины XVIII века.
 Книпер, Павел Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1959 (866); 20 мая 1808.
 Книпер, Фёдор Евстафьевич (1867 (или 1868)—1850) — русский военачальник, генерал-майор.
 Книпер, Христофор Христофорович (1788—1850) — русский офицер, подполковник, статский советник.